
Molekulska formula -{C10H13NO4}- se može odnositi na:

 Farinomalein
 Melevodopa
 Metildopa